Golodets est un patronyme russe porté notamment par :

 Adamas Golodets (1933-2006), footballeur et entraîneur de football soviétique puis russe ;
 Olga Golodets (1962-), femme politique russe.